Quintus Lutatius Catulus peut désigner plusieurs personnalités de la Rome antique :

 Quintus Lutatius Catulus Cerco, consul en 241 av. J.-C. ;
 Quintus Lutatius Catulus, consul en 102 av. J.-C. ;
 Quintus Lutatius Catulus, consul en 78 av. J.-C.